Métro Paris 09